Doma ist

 ein Ort in Simbabwe, siehe Doma (Simbabwe)
 ein Ort in Nigeria, siehe Doma (Nigeria)
 eine Namensvariante der westafrikanischen Sprache Abron
 den lokalen, okzitanischen Namen der Gemeinde Domme im Département Dordogne in Frankreich
 in der Kristallographie eine dachähnliche Form aus zwei Flächen (zu altgriech. δῶμα „Haus“), siehe Dieder
 das Akronym für Defense of Marriage Act

Doma ist der Familienname folgender Personen:

 Akos Doma (* 1963), ungarischer Schriftsteller und Übersetzer
 Ernő Doma (* 1974), ungarischer Fußballtrainer

Siehe auch:
 Thoma
 Toma
 Domas